Их-Игол:

Реки
 Их-Игол (приток Нин-Кан-Егана)
 Их-Игол (приток Тольки)